Vobiscum Satanas est le deuxième album studio du groupe de Black metal suédois Dark Funeral, produit par Peter Tägtgren. L'album est sorti le  sous le label No Fashion Records.

Vobiscum Satanas est la traduction en Latin de "que Satan soit avec vous"

Il s'agit du premier album du groupe ou le chanteur/bassiste Emperor Magus Caligula fait partie de la formation. Il s'agit également du seul album ou Alzazmon joue dans le groupe en tant que batteur.

Musiciens 

 Emperor Magus Caligula - chant/basse
 Lord Ahriman - guitare
 Typhos - guitare
 Alzazmon - batterie

Liste des morceaux 

 Ravenna Strigoi Mortii - 04:27
 Enriched By Evil - 04:43
 Thy Legions Come - 04:13
 Evil Prevail - 04:28
 Slava Satan - 03:59
 The Black Winged Horde - 04:38
 Vobiscum Satanas - 05:00
 Ineffable King of Darkness - 03:38

Album de Dark Funeral
Album musical sorti en 1998